Едді Рознер — джазовий трубач, скрипаль, диригент, композитор і аранжувальник.
 Міна Рознер — канадська мемуаристка жидівського походження.
 Рознер Іонас Германович — доктор історичних наук.

 117439 Рознер — астероїд головного поясу.